Нада Касапић (Београд, 31. август 1920 — Београд, 30. јануар 2001) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е
|-
| 1958. || Мати ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Силан човек ТВ филм || /
|-
| 1961. || Двоје || /
|-
| 1961. || Доктор главом и брадом ТВ филм || /
|-
| 1961. || Абецеда страха || Госпођа Болнер
|-
| 1961. || -{Solimano il conquistatore}- || Супруга Јурик
|-
| 1961. || Први грађанин мале вароши || Мишкова секретарица
|-
| 1961. || Нема непознатих острва ТВ филм || /
|-
| 1961. || Лето је криво за све || /
|-
| 1962. || Медаљон са три срца || /
|-
| 1963. || Човек и звер || Мајка
|-
| 1963. || Ћутљива жена ТВ филм || /
|-
| 1965. || Американка || 
|-
| 1965. || Горки део реке || Илијина бивша жена
|-
| 1965. || Американка ТВ филм || /
|-
| 1966. || Winnetou and the Crossbreed || Беси
|-
| 1967. || Буђење пацова || Гошћа на рођендану која свира клавир
|-
| 1968. || Хероин || /
|-
| 1968. || Максим нашег доба ТВ серија || Максимова жена
|-
| 1969. || Самци 2 ТВ серија || /
|-
| 1969. || Закопајте мртве ТВ филм || /
|-
| 1969. || Суфле ТВ филм || /
|-
| 1969. || Служавка || Карлин
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Лилика || Наставница
|-
| 1970. || Ђидо ТВ филм || Павлија
|-
| 1970 1971. || Леваци ТВ серија || Госпођа Нахтигал
|-
| 1971. || Чедомир Илић ТВ серија || Госпођа Илић, мајка Чедомирова
|-
| 1971. || Хроника паланчког гробља ТВ мини серија || Комшиница
|-
| 1971. || Од сваког кога сам волела ТВ мини серија || /
|-
| 1972. || Киша || /
|-
| 1972. || Ратнички таленат ТВ филм || Секретарица режије
|-
| 1975. || Отписани ТВ серија || Министарка Меланија
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Нека друга жена || Лелина газдарица
|-
| 1982. || Београд некад и сад ТВ филм || Станија, Перса & Мируна
|-
| 1985. || И то ће проћи || Марија
|-
| 1985. || Шест дана јуна || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1920.
Умрли 2001.
Српске глумице
Југословенски глумци
Глумци из Београда